Болнисский муниципалитет (, bolnisis municipʼalitʼetʼi, ) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Квемо-Картли, с преимущественно азербайджанским населением. Административный центр — город Болниси.

История 
Люксембургский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. 3 апреля 1943 года Люксембургский район был переименован в Болнисский район. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области.

В 1990—1991 годах, в результате изменения руководством Грузии исторических топонимов населенных пунктов Болнисского муниципалитета, названия практически всех азербайджанонаселенных сел подверглись топонимным изменениям.

.

Болнисский крест 

Болниси связано с крестом, который носит имя Болнисский Крест (, Болнури джвари). Болнисский крест представляет собой равнобедренный крест, вычерченный сегментами круга, с расширяющимися рукавами. Кресты такой формы заключаются, как правило, в круглую раму. Считается, что такой крест восходит к временам правления римского императора Константина Великого (306—337 гг.), который в 313 году Миланским эдиктом допустил свободное исповедание христианства. В Грузии используется повсеместно наравне с крестом Святой Нино.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 55 284 жителя, на 1 января 2014 года — 78,9 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 74 301 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 76,0 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 77,8 тыс. чел.

Административное деление

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 48 населённых пунктов, в том числе 1 город, 2 посёлка ( — даба) и 45 сёл:

Примечания

Ссылки 
 Описание болнисского района

Муниципалитеты Грузии